El término Hospital Español puede referirse, en esta enciclopedia:

 al Hospital Español de Buenos Aires (Argentina);
 al Hospital Español de Rosario (Argentina);
 al Hospital Español de Montevideo (Uruguay);

 al Hospital Español (Ciudad de México).